Werner I d'Asburgo  (978 e 980-1028), vescovo di Strasburgo
 Werner II d'Asburgo  (1025-1030 – 1096), Conte di Asburgo di Alsazia
 Werner III d'Asburgo  (circa 1104-1167), Conte di Asburgo di Alsazia